László Foltán  puede referirse a:
László Foltán - Piragüista húngaro nacido en 1953;
László Foltán - Piragüista húngaro nacido en 1984, hijo del anterior.